Артём Жораевич Мовсеся́н (, 1967, Ереван, Армянская ССР) — армянский государственный деятель, руководитель Главного управления гражданской авиации при правительстве Армении.

 1985—1990 — факультет разработки кибернетики электронного оборудования Ереванского политехнического института.
 1994—1998 — адвокат юридического отдела Ереванского государственного университета.
 1990—1995— делегат Совета общины Арабкир.
 1992—1993 — ключевой специалист аппарата центральной государственной комиссии по аграрным реформам правительства Армении.
 1993—1996 — ключевой специалист налоговой службы Армении.
 1996—1998 — член аппарата президента Армении.
 1998—1999, 1999—2004 — Советник аппаратa президента Армении.
 1995—1999 — член центральной избирательной комиссии Армении.
 1999—2002 — представитель председателя избирательной комиссии Еревана.
 2003—2004 — член избирательной комиссии округа № 6.
 C 2004 — начальник Главного управления гражданской авиации Армении.

Ссылки 
 Биография

Выпускники Национального политехнического университета Армении
Политики Армении